Свердловская область включает следующие категории населённых пунктов:
73 городских населённых пункта (по состоянию на 2022 год), в том числе:
47 городов,
26 посёлков городского типа;
1771 сельский населённый пункт (по данным переписи 2020—2021 года).

В списках населённые пункты распределены по городам, непосредственно входящим в состав области (городам областного значения); закрытым административно-территориальным образованиям и районам.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов — посёлков городского типа и городов (выделены оранжевым цветом) — по данным на  год.

Города, непосредственно входящие в состав области 

Города, входящие непосредственно в состав области, соответствуют категории городов областного значения (подчинения) в ОКАТО. С точки зрения муниципального устройства на территории городов, входящих непосредственно в состав области, образованы городские округа, в количестве от 1 до 3.

Екатеринбург (муниципальное образование «город Екатеринбург»)

Алапаевск (муниципальное образование город Алапаевск)

Асбест 

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной единицы город Асбест образованы три городских округа: Асбестовский, Малышевский и Рефтинский.

Берёзовский (Берёзовский городской округ)

Верхняя Пышма 

С точки зрения муниципальное устройство на территории административно-территориальной единицы город Верхняя Пышма образованы два городских округа: Верхняя Пышма и Среднеуральск.

Заречный (городской округ Заречный)

Ивдель 

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной город Ивдель образованы два городских округа: Ивдельский и Пелым.

Ирбит (муниципальное образование город Ирбит)

Каменск-Уральский (Каменск-Уральский городской округ)

Камышлов (муниципальное образование город Камышлов)

Карпинск 

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной единицы город Карпинск образованы два городских округа: Карпинск и Волчанский.

Качканар (Качканарский городской округ)

Кировград 

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной единицы город Кировград образованы два городских округа: Кировградский и Верхний Тагил.

Краснотурьинск (городской округ Краснотурьинск)

Красноуральск (городской округ Красноуральск)

Красноуфимск (городской округ Красноуфимск)

Кушва 

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной единицы город Кушва образованы два городских округа: Кушвинский и Верхняя Тура.

Нижний Тагил (город Нижний Тагил)

Нижняя Салда (городской округ Нижняя Салда)

Нижняя Тура (Нижнетуринский городской округ)

Первоуральск (городской округ Первоуральск)

Полевской (Полевской городской округ)

Ревда 

С точки зрения муниципального устройства на территории административно-территориальной единицы город Ревда образованы два городских округа: Ревда и Дегтярск.

Североуральск (Североуральский городской округ)

Серов (Серовский городской округ)

ЗАТО (городские округа)

Лесной (городской округ город Лесной)

Новоуральск (Новоуральский городской округ)

Свободный (городской округ ЗАТО Свободный)

Уральский (МО «посёлок Уральский»)

Районы 

О населённых пунктах в составе районов Свердловской области см.:

Населённые пункты Свердловской области в районах (от А до З);

Населённые пункты Свердловской области в районах (от И до Р);

Населённые пункты Свердловской области в районах (от С до Я).

См. также 
Городские населённые пункты Свердловской области
Административно-территориальное деление Свердловской области
Городские и сельские поселения Свердловской области
Сельсоветы и поссоветы Свердловской области

Примечания 

Свердлововская область